Шёнберг () — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.

Входит в состав района Плён. Население составляет 6719 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 11,64 км². Официальный код — 01 0 57 073.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Шлезвиг-Гольштейна